Царевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Царевское сельское поселение — входит в Ленинский район

Московская область
 Царёвское сельское поселение — входит в Пушкинский район

Рязанская область
 Царёвское сельское поселение — входило в Ермишинский район